Battlefront может означать:
 Star Wars: Battlefront — серия компьютерных игр, в жанре тактико-стратегического шутера от первого лица, по вселенной «Звёздных войн»:
 Star Wars: Battlefront  — первая игра серии.
 Star Wars: Battlefront II — вторая игра серии. 
 Star Wars: Battlefront — третья игра серии, перезапуск оригинальной игры.
 Star Wars: Battlefront II — четвёртая игра серии, продолжение предыдущей части.
  Пошаговые стратегические компьютерные игры Strategic Studies Group:
 Battlefront — игра 1986 года.
 Battlefront — игра 2007 года.